Van Helsing steht für:
 Figur aus Dracula (Roman); wurde von vielen Autoren als Figur aufgegriffen – meist als Widersacher Draculas
 Van Helsing (Film), Mystery-Horrorfilm (2004)
 Van Helsing (Fernsehserie), Fernsehserie (seit 2016)
 Jan van Helsing, Pseudonym des Autors Jan Udo Holey (* 1967)

Helsing ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Helsing (* 1930), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Van Helsing’s Factory
 Hellsing (Begriffsklärung)